Пикерас-дель-Кастильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 45,87 км². Население — 73 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки